Eventyr paa fodrejsen – cortometraggio del 1912 diretto da August Blom
Eventyr paa fodrejsen – cortometraggio del 1916 diretto da Lau Lauritzen